Preslia – czeskie czasopismo naukowe
 Preslia – rodzaj roślin